Jan Marek (1832–1929) – podporucznik weteran powstania styczniowego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (dwukrotnie), ojciec Zygmunta
 Jan Marek (1919–1943) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, cichociemny, kawaler Krzyża Walecznych (czterokrotnie)
 Jan Marek (1979–2011) – czeski hokeista

Przypisy